Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich – występy reprezentantów Polski w skokach narciarskich w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, zakończone stanięciem na podium. Polscy skoczkowie dokonali tego 118 razy w zawodach indywidualnych i raz w drużynowych.

Podia w konkursach indywidualnych 
Pierwsze podium dla Polski zdobył Marcin Bachleda w drugiej edycji Letniego Pucharu Kontynentalnego. Podczas konkursu w Calgary skoczył 92,5 m i 95 m, co dało mu zwycięstwo w zawodach. Była to pierwsza wygrana polskiego skoczka w Letnim Pucharze Kontynentalnym.

Reprezentanci Polski 118-krotnie stawali na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego. Spośród 24 polskich zawodników najwięcej razy na podium – siedemnaście – stawał Klemens Murańka. Najwięcej zwycięstw – 9 – odniósł również Murańka.

Dwukrotnie w historii Letniego Pucharu Kontynentalnego zdarzyło się, aby całe konkursowe podium zostało zajęte przez reprezentantów Polski. W obu przypadkach miało to miejsce podczas zawodów w Wiśle w 2009 roku, kiedy to dwukrotnie zwyciężył Marcin Bachleda, dwukrotnie drugi był Adam Małysz, zaś dwa razy na trzecim miejscu sklasyfikowany został Łukasz Rutkowski.

Trzech reprezentantów Polski na jednym podium stanęło także podczas konkursu LPK w Ałmaty w 2010 roku, kiedy to triumfował Kamil Stoch, zaś ex aequo trzecie miejsce zajęli Tomasz Byrt i Łukasz Rutkowski.

Podia w konkursach indywidualnych chronologicznie i szczegółowo 
stan po zakończeniu LPK 2022

Podia w konkursach indywidualnych według zawodników 
Najwięcej razy – 17. – spośród Polaków, na podium zawodów indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego stawał Klemens Murańka.

stan po zakończeniu LPK 2022

Podia w konkursach indywidualnych według sezonów 
stan po zakończeniu LPK 2022

Podia w letnich konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego (1996-2001) 
W latach 1996–2001 Letni Puchar Kontynentalny był integralną częścią Pucharu Kontynentalnego, który tym samym w sezonach 1996/1997–2001/2002 obejmował konkursy skoków narciarskich rozgrywanych zarówno na igelicie jak i na śniegu.

W konkursach rozgrywanych na igelicie w ramach Pucharu Kontynentalnego, reprezentanci Polski stawali 18 razy na podium. Spośród szóstki Polaków, której udała się ta sztuka, najwięcej razy – 7 – w pierwszej trójce zawodów klasyfikowany zostawał Adam Małysz.

Podia w konkursach indywidualnych według sezonów

Podia w konkursach indywidualnych według zawodników z uwzględnieniem letnich konkursów PK z lat 1996-2001 

stan po zakończeniu LPK 2022

Podia w konkursach drużynowych 
W historii Letniego Pucharu Kontynentalnego raz rozegrano konkurs drużynowy. Miało to miejsce 4 sierpnia 2002 roku w Oberstdorfie w ramach pierwszej edycji cyklu. Reprezentacja Polski w składzie Marcin Bachleda, Łukasz Kruczek, Wojciech Skupień i Tomisław Tajner stanęła w nim na podium, zajmując trzecią pozycję. Lepsze okazały się zespoły Niemiec i Austrii.

Zobacz też 
 Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w FIS Cupie w skokach narciarskich

Przypisy 

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport